Кашк бадемжан (), альтернативно кашк-э бадемжан или кашк о бадемжан (), является основным иранским блюдом, приготовленным из «кашка и баклажана». Это дословный перевод его названия на персидском языке. Блюдо подаётся как соус и обычно украшается жидким шафраном, обжаренным луком, чесноком и часто грецкими орехами. Его можно употреблять как закуску или основное блюдо, и обычно едят со свежим хлебом.

Галерея

См. также 
 Список ближневосточных блюд
 Салаты и закуски из баклажанов
 Список блюд из баклажанов
 Мирза Гассеми, ещё одно популярное иранское блюдо из баклажанов

Примечания

Ссылки 
 Иранский соус из баклажанов кашк-э-бадемьян от Food.com.

Блюда из баклажанов
Иранская кухня